Trévise kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Provincia di Treviso, provins, Veneto, 
 Treviso (provinshuvudstad), Veneto, Provincia di Treviso, 
 Treviso (kommun), Veneto, Provincia di Treviso, 

Robotskapade Italienförgreningar